Deux batailles, dans l'histoire de la République romaine, se sont déroulées près du Lac Vadimon (Vadimonis lacus), aujourd'hui le lac de Bassano, près d’Orte, dans le Latium :
 Bataille du lac Vadimon (310 ) : victoire de Rome sur les Étrusques pendant la deuxième guerre samnite.
 Bataille du lac Vadimon (283 ) : victoire des Romains sur les Gaulois et les Étrusques lors des guerres romano-gauloises au lendemain de la troisième guerre samnite.